Borden (Indiana) — cidade dos Estados Unidos
Condado de Borden — do Texas, Estados Unidos
Ilha Borden — do Arquipélago Ártico Canadiano
11225 Borden — asteroide

Ver também 
Bordentown — cidade de Nova Jérsei, Estados UnidosEstados Unidos

Desambiguações de topônimos